Roggiano steht für:

 Roggiano (Ort), Ortschaft in Italien
 Roggiano Gravina, italienische Stadt in der Provinz Cosenza in Kalabrien 

Roggiano ist der Familienname von:

 Alfredo A. Roggiano (1919–1991), US-amerikanischer Dichter, Romanist und Hispanist